Tambosi ist der Familienname folgender Personen:

 Fabiana Tambosi (* 1980), brasilianisches Model
 Giuseppe Tambosi (1794–1872), königlich bayerischer Hofkellermeister
 Olivier Tambosi (geboren 1963), französischer Theater- und Opernregisseur